Мурад Валех оглы Агакишиев (; ) — азербайджанский футболист, амплуа — полузащитник.

Клубная карьера

Чемпионат 
Статистика выступлений в чемпионате Азербайджана по сезонам:

Кубок 
Статистика выступлений в Кубке Азербайджана по сезонам:

Сборная 
Дебютировал в составе национальной сборной страны 24 марта 2007 года в Варшаве, в отборочном матче Чемпионата Европы 2008 против сборной Польши. При этом вышел на замену на 65-ой минуте матча.

Достижения 
 Победитель первого дивизиона чемпионата Азербайджана: 2010/11, 2014/15

Примечания 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Шафа»
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «Миль-Мугань»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Стандард» Сумгаит
Игроки ФК «Абшерон»
Игроки ФК «Карван»
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Нефтчала»
Игроки ФК «Карадаг»
Игроки ФК «Кяпаз»